Хилс има више значења:
 Хилс (Ајова)
 Хилс (Минесота)